Александр Юрьевич Соколов: Соколов, Александр Юрьевич (род. 1957) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Соколов, Александр Юрьевич (род. 1976) — российский правовед, специалист по административному праву.